Макси́м Гу́сев:
 Гусев, Максим (род. 1994) — эстонский футболист.
 Гусев, Максим Евгеньевич (род. 1983) — российский хоккеист.
 Гусев, Максим Тихонович (1917—2000) — Герой Советского Союза.